

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bonp“ beginnt.

Bonp 



Bonpl 
 Bonpland, Aimé (1773–1858), französischer Naturforscher

Bonpo 
 Bonporti, Francesco Antonio (1672–1749), italienischer Priester, Violinist und Komponist des Barock